Maslow kan syfta på:

 Abraham H. Maslow, en amerikansk psykolog
 James Maslow, en amerikansk skådespelare